Новая — деревня в Рыбинском районе Красноярского края. Образует Новинский сельсовет.

География 
Находится в примерно в 10 километрах по прямой на юг-юго-восток от районного центра город Заозёрный.
 Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют –19—21 °С, критические — от –45 до –52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

Население  

Постоянное население составляло 201 человек в 2002 году (83% русские),  118 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)